Nina Lussi (ur. 29 marca 1994 w Lake Placid) – amerykańska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu New York Ski Ed Foundation, zwyciężczyni klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2013/2014.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 8 października 2005 w Lake Placid podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, w których została zdyskwalifikowana.

Sześciokrotnie wystartowała w konkursach o mistrzostwo świata juniorek. W 2009 w Szczyrbskim Jeziorze zajęła najwyższe w historii swoich indywidualnych startów – 26. miejsce. W 2010 uplasowała się na 27. pozycji w rywalizacji indywidualnej. W Otepää w 2011 na skoczni Tehvandi była 38. W 2011 wystartowała w konkursie indywidualnym i zajęła w nim 29. miejsce. 24 stycznia 2013 w Libercu wystartowała w ósmej rywalizacji o tytuł mistrzyni świata juniorów. Indywidualnie była 30., natomiast wraz z Manon Maurer, Emilee Anderson i Sarą Hendrickson zajęła 8. miejsce w konkursie drużynowym.

W sezonie 2012/2013 uplasowała się na dziewiątym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego kobiet. W pierwszym konkursie, w Oberwiesenthal, zajęła 14. miejsce, a w kolejnych trzech – w Örnsköldsvik zajmowała odpowiednio – 9., 10. i 8. miejsce.

W marcu 2022 roku poinformowała o zakończeniu kariery.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Amerykańskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Lake Placid